Göttliche Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomos oder Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomus (mit vielen weiteren Namensvarianten) steht für:

 die Göttliche Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomos, die am meisten gefeierte Göttliche Liturgie im Ritus der byzantinischen Kirchen, siehe Göttliche Liturgie#Chrysostomus-Liturgie

Es kann sich auch auf Chorkompositionen beziehen, denen der liturgische Text zugrunde liegt:

 Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomos (Tschaikowski), op. 41, komponiert von Peter Tschaikowski im Jahre 1880.
 Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomos (Rachmaninow), op. 31, komponiert von Sergei Rachmaninow im Jahr 1910.
 Göttliche Liturgie des heiligen Johannes Chrysostomuos (Mokranjac), komponiert von Stevan Mokranjac im Jahre 1895.
 Liturgie des hl. Johannes Chrysostomos (Leontowytsch), 1919 von Mykola Leontowytsch komponiert.